Борис Леонидович Колоколов (9 ноября 1924, Симферополь — 5 октября 2013) — советский и российский государственный деятель, дипломат. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (1999).

Военная карьера 
Участник Великой Отечественной войны. Авиамеханик в 1943—1946. На комсомольской работе в армии в 1946—1950. Окончил МГИМО в 1956.

Дипломатическая карьера 
С 1956 — на дипломатической службе. Переводчик, редактор, заведующий секцией русских переводов секретариата Европейского отделения ООН в Женеве в 1956—1962. С 1962 — сотрудник Протокольного отдела МИД СССР, заведующий отдела в 1969—1973. Посол СССР в Тунисской Республике в 1973—1981. Заместитель министра иностранных дел РСФСР, Российской Федерации в 1981—1996. С февраля 1996 года Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, консультант по внешнеполитическим вопросам МИД РФ.

Награды и публикации 
Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За взятие Будапешта», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», многими другими наградами СССР и зарубежных государств.

Автор мемуаров «Профессия — дипломат» (1998—1999), «Чрезвычайный и полномочный. Повесть о дипломате» (2008), соавтор книги «А. А. Громыко — дипломат, политик, ученый» (2000). В 80-90-х годах опубликовал серию статей по вопросам внешней политики в журнале «Международная жизнь». Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации. Профессор, действительный член Международной академии наук информации, информационных процессов и технологий, член президиума академии.

Примечания

Ссылки 
 Биография Колоколова в Галерее ветеранов

Дипломаты СССР
Дипломаты России
Послы СССР в Тунисе
Заместители министра иностранных дел Российской Федерации
Выпускники МГИМО
Мемуаристы СССР